Акбарпур (, ) — город в северо-восточной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Амбедкарнагар.

География 
Абсолютная высота — 84 метра над уровнем моря. Расположен на берегах реки Тамса (приток Ганга).

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 42 248 человек. 50 % населения Акбарпура исповедуют индуизм, 48 % — ислам, 1,4 % — джайнизм и 0,6 % — другие религии.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Экономика города основана на производстве ткацких станков, цемента, сахара и переработке с/х продукции. Имеется тепловая электростанция.

Известные уроженцы 
 Рамманохар Лохия — индийский социалистический политик, активист движения за независимость

Примечания 

Города Уттар-Прадеш